Schwarzendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Schwarzendorf (Gemeinde Techelsberg), Ortschaft von Techelsberg am Wörther See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Schwarzendorf (Gemeinde Katsdorf), Ortschaft von Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Schwarzendorf (Gemeinde Altenberg), Ortschaft von Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

 Czernikowo, Gemeinde im Powiat Toruński der Wojewodschaft Kujawien-Pommern. 1942–1945: Schwarzendorf